Leitmotif () — первый полноформатный студийный альбом калифорнийской рок-группы dredg. Выпущен 30 мая 1998 года силами коллектива, 11 сентября 2001 года переиздан мейджор-лейблом Universal.

Список композиций 
Все композиции написаны группой. Первый трек может называться «易» вместо «Symbol Song» на обложках и буклетах. Десятый трек содержит долгий период тишины, после которой, на отметке 9:10, начинается секретный одиннадцатый трек.

История релизов 

Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Dredg